Бељас Артес има више значења:

 Бељас Артес (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бељас Артес (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику